Il singolare del torneo di tennis Hart Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kateřina Siniaková che ha battuto in finale Nina Zander 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Eva Birnerová (primo turno)
 Carina Witthöft (primo turno)
 Kateřina Siniaková (Campionessa)
 Tereza Smitková (quarti di finale)

 Sandra Záhlavová (secondo turno)
 Kristina Barrois (semifinali)
 Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
 Diāna Marcinkēviča (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hart Open 2013